Според данните от 2020 година населението на Латвия е приблизително 1 907 000 души, а гъстотата на населението е 29,6 души на квадратен километър.

Етнически състав 
Според статистиката около 62,1% от населението са латвийци и ливонци, 26,9% са руснаци, 3,3%- беларуси и 7,7% принадлежат към други националности (украинци, литовци, поляци, евреи, немци, естонци и цигани)

Относителната хомогенност на латвийското население винаги е била емблематична за страната, въпреки че в продължение на векове латвийският народ не е имал своя собствена държава. Това се потвърждава и по времето на двете световни войни, когато голяма част от балтийските германци се завръща в Германия, а през Втората световна война голяма част от населението, която била с еврейски произход била изпратена в лагери.

Сговорността и разбирателството между отделните етнически групи се запазили непроменени, въпреки бурните промени в малката балтийска република през целия 20 век и това е една от причините за сравнително бързия преход в страната.

Днес латвийците се радват на сравнително добри качество и стандарт на живот, които не спират да се подобряват. Правителството на страната води отговорна и демократична социална политика, имаща за цел да повиши жизнения стандарт в страната, резултатите от която са вече факт.

Възрастова структура 
(2009)
 0–14 години: 13,3% (мъже 152 472/жени 145 161)
 15–64 години: 69,6% (мъже 756 469/жени 797 505)
 65 над години: 17% (мъже 124 432/жени 255 464)

Естествен прираст 

Средната продължителност на живота в страната към 2018 година е 74,8 години.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа